ВСС:
 Всероссийский Студенческий Союз — общероссийская общественная организация, одна из крупнейших студенческих организаций России.
 Всероссийский союз страховщиков — некоммерческая общественная организация (союз), объединяющая профессиональных участников страхового рынка на федеральном уровне.
 Винтовка снайперская специальная:
 Винторез (9-мм винтовка снайперская специальная, ВСС, «Винторез», Индекс ГРАУ — 6П29) — бесшумная снайперская винтовка.
 Взаимоувязанная сеть связи - совокупность технически сопряженных сетей электросвязи общего пользования, ведомственных и других сетей электросвязи на территории России.